Старостенков — фамилия. Известные носители:
 Старостенков, Иван Карпович (1900—1975) — советский военный деятель, Генерал-майор авиации (1949 год).
 Старостенков, Михаил Викторович (1913—1993) — старший сержант Красной Армии, полный кавалер ордена Славы.
 Старостенков, Михаил Дмитриевич (род. 1944) — российский учёный.